Příjmení Pantůček nebo Pantůčková může označovat:

 Anna Pantůčková (1907–2002), česká herečka
 Ferdinand Pantůček (1863–1925), český právník a politik, první předseda Nejvyššího správního soudu
 Gabriela Pantůčková (* 1995), česká tenistka
 Svetozár Pantůček (1931–2000), český orientalista
 Václav Pantůček (1934–1994), československý hokejista
 Vlastimil Pantůček (1923–1995), český dramatik
 Zbyšek Pantůček – více osob